En mathématiques, « théorème de Max Noether » peut désigner au moins cinq résultats de géométrie algébrique de Max Noether (alors que «  » désigne plus couramment un résultat démontré à partir du travail de sa fille Emmy Noether) :
 plusieurs résultats fortement liés, sur les  ;
 le théorème AF+BG, ou « théorème fondamental de Max Noether » ;
 le théorème de Noether-Lefschetz sur les courbes sur des surfaces algébriques, qui sont des hypersurfaces dans P, ou plus généralement sur des . Il établit que sur une hypersurface  de degré au moins 4, il n'y a pas d'autres courbes que les sections par des hyperplans. Dans un langage plus moderne, le groupe de Picard est cyclique infini, à part pour une courte liste de degrés ;
 le  ;
 un théorème sur les générateurs du .

Notes et références

Articles connexes

Diviseur spécial
Théorème de Hirzebruch-Riemann-Roch

Géométrie algébrique
Max Noether